Чемпіонат Вірменії з футболу 2011 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вперше здобув Уліссес.

Клуби

Турнірна таблиця 

  
 

 

Примітки: 
1. Клуб Ширак взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Вірменії 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2011
Вірменія